Двули́кий:
 Двуликий (DC Comics) — вымышленный антагонист в серии комиксов DC Comics о Бэтмене и их экранизаций.
 Двуликий (фильм) — джалло 1969 года режиссёра Риккардо Фреда.